Příjmení Stibůrek nosí více významných osobností:

 Antonín Stibůrek (* 1942) – český sochař a malíř
 Jana Stibůrková-Menclová (* 1959) – československá hráčka basketbalu
 Oldřich Stibůrek – český internista